Алексей Валентинович Горшков (род. 1971) — советский и российский хоккеист — центральный нападающий, ныне директор хоккейной школы.

Биография 
Родился 30 ноября 1971 года в Ярославле. Воспитанник местного «Торпедо», ныне «Локомотив». Первый тренер — Владимир Власов.

В 1990—2001 годах выступал за родную команду. Вместе с ней стал чемпионом России 1997 года и бронзовым призёром 1998 и 1999 годов.

Затем выступал за омский «Авангард» (2001—2002), уфимский «Салават Юлаев» (2002—2003), нижегородское «Торпедо» (2003—2004, 2005—2008), санкт-петербургский СКА (2004—2005) и подмосковную «Рысь» (2009—2010).

В 1997—1999 годах выступал за сборную России.

С августа 2010 года директор ДЮСШ «Локомотив-2004».

Статистика

Ссылки 
 РУКОВОДСТВО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ШКОЛ. ХК «Локомотив» (копия)

Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Рысь»
Персоналии:ХК «Локомотив» Ярославль